Битва за Пешавар — сражение между сикхами и афганцами произошедшее 6 мая 1834 года.

В ходе Афгано-сикхской войны Пешавар дважды переходил из рук в руки. Махараджа Ранджит Сингх послал генерала Хари Сингха Налву, чтобы захватить город. После краткой битвы Хари Сингх Налва заставил султана Мохаммада-хана покинуть город. Большой отряд афганцев, под предводительством его брата Дост Мохаммад-хана, прибывший на помощь отступил так и не вступив в бой. Хари Сингх Налва назначил султана Мохаммада-хана в качестве губернатора города как вассала Махараджи Ранджит Сингха.

Примечания

Литература 
 Jaques, Tony. Dictionary of Battles and Sieges. Greenwood Publishing Group. p. 790. ISBN 9780313335365.

Сражения в Пакистане
Пешавар
Пешавар
Май 1834 года
События 6 мая
История Пешавара